Олеша — топоним и фамилия.

Населённые пункты 
 Олеша —  село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Олеша — село в Монастырисском районе Тернопольской области Украины.

Носители фамилии 
 Олеша, Юрий Карлович (1899—1960) — русский советский писатель; сценарист, поэт и драматург, журналист.